Wimbledon 2014 – kwalifikacje gry podwójnej kobiet – kwalifikacje do zawodów deblowych kobiet, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania odbyły się pomiędzy 18 a 19 czerwca na trawiastych kortach The Bank of England Sports Centre w Roehampton.

Zawodniczki rozstawione

Zakwalifikowane

Szczęśliwe przegrane 
  Julija Bejhelzimer Klaudia Jans-Ignacik

Drabinka

Faza główna

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

Wimbledon 2014
Wimbledon – kwalifikacje gry podwójnej kobiet